Лапла́с () — фамилия:

 Лаплас, Виктор (род. 1943) — аргентинский актёр и режиссёр
 Лаплас, Пьер-Симон (1749—1827) — французский математик и астроном.
 Лаплас, Сирил Пьер Теодор (1793—1875) — французский мореплаватель, путешественник-исследователь.

См. также 
 Лаплас — Европа П